

Geografia
 Boccolo de' Tassi o dei Tassi – frazione del comune di Bardi, in provincia di Parma

Persone
 Agostino Tassi, nato Agostino Buonamici (1580-1644) – pittore italiano
 Alfredo Tassi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Angelo Tassi (1937) – pittore italiano
 Attila Tassi (1999) – pilota automobilistico ungherese
 Camillo Tassi (1849-1912) – avvocato e politico italiano
 Carlo Tassi (1938-1994) – politico italiano
 Fernando Tassi (1902-1947) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Tassi (1716-1782) – storico dell'arte italiano
 Franco Tassi (1938) – biologo, entomologo e scrittore italiano
 Luigi Tassi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Matteo Tassi (1831-1895) – pittore italiano
 Pier Alberto Tassi (1957) – fondista di corsa in montagna italiano
 Roberto Tassi (1921-1996) - storico dell'arte italiano
 Rózsa Tassi, nome anagrafico di Rosa Caracciolo (1972) – modella ed ex attrice pornografica ungherese naturalizzata italiana
 Suzana Clara Ardeleanu-Weissböck-Tassi (1946) – ex schermitrice rumena
 Vittorio Tassi (1903-1944) – carabiniere e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare

Altro
 Museo di Carlo Tassi – museo privato situato a Nus, in Valle d'Aosta
 Palazzo Galli Tassi – edificio storico di Firenze
 Palazzo Galli Tassi – edificio di Lucca
 Tassì, o Taxi –  veicolo per il servizio pubblico di trasporto passeggeri su piazza a pagamento
 Tassi – movimento di un organismo in risposta diretta ad uno stimolo

Pagine correlate
 Tassis
 Tasso